La Chapelle-Bâton ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 La Chapelle-Bâton (Deux-Sèvres), Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 La Chapelle-Bâton (Vienne), Gemeinde im Département Vienne
 La Chapelle-Bâton, Ortsteil von Antezant-la-Chapelle, Département Charente-Maritime